Сє Шувей була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Бетані Маттек-Сендс. 

Кароліна Плішкова виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Маттек-Сендс з рахунком 1–6, 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=61
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= В Цян
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03={{nowrap| П Майр-Ахлайтнер}}
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Феерстен
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ка Плішкова| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Деллаква
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Бріанті
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= М Дой| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= А Моріта| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ч Бююкакчай
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Н Луангам| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=61
| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ч Сайсай
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=77| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О Роговська
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Л Кумхун| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=6| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ю Бейгельзимер
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Е Даніліду| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= В Цян
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=78| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Д Векич
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Б Маттек-Сендс| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Сироткіна
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=612
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Д Інін| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=714| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Чуа
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ч Шуай| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Нара
| RD1-score15-1=77| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Шувей| RD1-score16-1=65
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= З Діяс
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Барті| RD2-score02-1=77| RD2-score02-2=6'''
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Аманмурадова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=<small>3/WC
| RD2-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Malaysian Open
2013